MYO1F () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 098 амінокислот, а молекулярна маса — 124 844.

Кодований геном білок за функціями належить до білкових моторів, міозинів, фосфопротеїнів. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, молекулою актину, молекулою кальмодуліну.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Некатегоризовані білки